Иваниш се може односити на:
Иваниш (име),
Иваниш (презиме),
или људе
Иваниш (деспот) (XIV век), српски деспот из доба Царства
Иваниш Мрњавчевић (?—1385), српски племић из породице Мрњавчевић
Иваниш Хорват (?—1394), мачвански бан (1375—1385)
Иваниш III Нелипић (?—1434), хрватски племић
Иваниш Павловић (?—1450), српски војвода (1441—1450) из породице Павловић
Иваниш Влатковић (?—1482/1483), властелин из Херцеговине
Иваниш Корвин (1473—1504), хрватски бан (1495—1498)
Иваниш Бериславић (1504—1514), српски деспот (1504—1514) из породице Бериславић